Vier Schiffe der United States Navy trugen bzw. tragen den Namen USS Omaha:

 USS Omaha (1869), eine Slup der Algoma-Klasse, in Dienst von 1872 bis 1891
 USS Omaha (CL-4), ein leichter Kreuzer und Typschiff der Omaha-Klasse, in Dienst von 1923 bis 1945
 USS Omaha (SSN-692), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst von 1978 bis 1995
USS Omaha (LCS-12), ein Küstenkampfschiff der Independence-Klasse, im Dienst seit 2018.

Omaha
Omaha